Rizzi ima više značenja:
 Rizzi, Alessandria
 Rizzi, Padova